

Введенська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область
 Введенська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область

Введенська сільська рада — сільська рада, Саратський район, Одеська область